Zoologia: 
 Caragol, gastropoda amb closca.
 Caragol de terra, mol·luscs gastròpodes de l'ordre dels pulmonats, que han desenvolupat un pulmó per a respirar l'aire atmosfèric
 Anatomia:
 Caragol o còclea, cavitat interna de l'orella que té forma espiral
 Gastronomia:
 Caragol (gastronomia), element habitual en la gastronomia de diversos països
 Caragols a la llauna, plat típic de la cuina catalana
 Geografia:
 S'usa caragol com a gentilici satíric d'algunes poblacions, entre elles Almassora.
 Enginyeria:
 Caragol (mecànica), barra cilíndrica amb guies concèntriques, utilitzada en premses o per a unir o fixar dues o més peces
 Caragol de banc
 Caragol de bola
 Caragol de Palmer, instrument de mesura